Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 1950 года проходил в бельгийском Морследе.

Призёры 

1950
1950 год в велоспорте